Рижский вестник — газета, издававшаяся в Риге (1 января 1869—1917) на русском языке.

Издатель и редактор — Евграф Васильевич Чешихин (1824, Оренбург — 1888, Рига) — писатель, историк Прибалтийского края.

Публиковались официальные документы органов власти, материалы русской жизни Риги и всего края, исторические материалы по истории края. Чешихин руководил газетой до своей смерти в 1888 году. Издание газеты прекратилось в 1917 году.

Литература

Ссылки 
Справка о газете на портале Латвийской национальной библиотеки
Подшивка "Рижского вестника" за 1905 год

Газеты|Газеты Риги
Газеты Российской империи
Газеты XIX века
Газеты XX века
Газеты Латвии на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1869 году
Печатные издания, закрытые в 1917 году